Muldentalbahn bezeichnet:

 die Bahnstrecke Glauchau–Wurzen
 eine ehemalige Eisenbahngesellschaft, siehe Muldenthal-Eisenbahngesellschaft
 eine Eisenbahngesellschaft, die Muldental Eisenbahnverkehrsgesellschaft